Affra I. Khallash (født 1965 i Bagdad) er en dansk politiker, redaktør og studievært.

Politiske aktiviteter 
 Suppleant til Europa-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU. 
 Kandidat til Europa-Parlamentet i 2004. 
 Tredje suppleant for den radikale gruppe i Københavns Borgerrepræsentation i 2001-2005. 
 Medlem af Integrationsrådet i København, valgt på Mellemøst-listen.
 Medlem af en række råd og udvalg, der beskæftiger sig med etniske minoriteter og integration .

Medievirksomhed 
 Studievært på den københavnske lokalstation A-TV, som hun også er bestyrelsesformand for.

Opvækst 
Opvokset i Danmark, har palæstinensisk-jordanske forældre, er iransk gift. 

Politikere fra Folkebevægelsen mod EU